Peter Paul Rubens
Rubens Josué da Costa — futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos